Heergraben ist ein Gewässername:

 Heergraben (Bauerngraben), höherer rechter Zufluss des Bauerngrabens (linker Oberlauf des Saubachs, zum Steinbach, zur Tauber) bei Schweinsdorf, Gemeinde Neusitz, Landkreis Ansbach, Bayern
 Heergraben (Oberrieder Bach), linker Zufluss des Oberrieder Bachs zwischen Hilgershausen und Oberrieden, beide zur Stadt Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Heerbach